Miller é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Miller (Arkansas)
Condado de Miller (Geórgia)
Condado de Miller (Missouri)

Desambiguação